Серге́й Медве́дев: 
 Медведев, Сергей Артурович (род. 1960) — драматург, журналист.
 Медведев, Сергей Валерьянович (1927—2012) — советский и российский учёный, специалист в области разработки и производства автоматики ядерных боеприпасов.
 
 Медведев, Сергей Викторович (род. 1973) — советский и российский футболист.
Медведев, Сергей Глебович (род. 1958) — советский и российский энтомолог.
 
 Медведев, Сергей Константинович (род. 1958) — советский и российский журналист, кинематографист и телеведущий.
 Медведев, Сергей Павлович (1885—1937) — профсоюзный и хозяйственный деятель, председатель Рев. трибунала при ВЦИК (1918).